gmina Kamionka – gmina wiejska, powiat lubartowski, woj. lubelskie
 gmina Kamionka Wielka – gmina wiejska, powiat nowosądecki, woj. małopolskie

dawne gminy:
 gmina Kamionka  – dawna gmina wiejska, powiat grodzieński/szczuczyński, woj. białostockie/woj. nowogródzkie
 gmina Kamionka – dawna gmina wiejska, powiat wieluński, woj. łódzkie
 gmina Kamionka – dawna gmina wiejska, powiat włocławski, gubernia warszawska
 gmina Kamionka Strumiłowa – dawna gmina miejska, powiat kamionecki, woj. tarnopolskie
 gmina Kamionka Strumiłowa – dawna gmina wiejska, powiat kamionecki, woj. tarnopolskie
 gmina Kamionka Wołoska – dawna gmina wiejska, powiat rawski, woj. lwowskie